Гекла:

 Гекла — вулкан, расположенный на юге Исландии.
 Гекла — бронепалубный крейсер ВМС Дании.